Als Geschlechtsdrüsen werden die Teile der Geschlechtsorgane bezeichnet, die sekretorisch tätig sind. Das sind im Einzelnen:

 die Keimdrüsen oder Gonaden: Hoden bzw. Eierstock
 die akzessorischen Geschlechtsdrüsen in der Wand des Genitaltrakts:
 männliche Säugetiere: Samenleiterampulle, Samenblasendrüse, Vorsteherdrüse und Bulbourethraldrüse
 weibliche Säugetiere: Bartholinsche Drüse, kleine Vorhofsdrüsen, Paraurethraldrüse